Национальное управление дистанционного зондирования и космической науки () — ведущая египетская организация в области наблюдения со спутников.

NARSS является результатом развития центра дистанционного зондирования, созданного в 1971 году в рамках совместного американо-египетского проекта, связанного с египетской Академией научных исследований и технологий. В 1994 году орган был создан как организация, под управлением Государственного министерства научных исследований в целях содействия использованию достижений космической техники для развития страны и внедрения высоких технологий для регионального планирования и других приложений.

NARSS включает в себя два основных сектора: дистанционное зондирование и космические исследования. Сектор дистанционного зондирования проводит работы по использованию данных, полученных со спутников наблюдения Земли для создания карт и пространственных данных для оценки и мониторинга природных ресурсов, стихийных бедствий и управления окружающей средой. В секторе космических исследований работают над совершенствованием датчиков для наблюдения Земли, установкой их на спутники и решением всех проблем, связанных с получением информации для обработки, и в конечном итоге над запуском египетского спутника дистанционного зондирования.

Примечания

Ссылки 
 NARSS

Космические агентства
Космонавтика Египта